Siegelhaus ist eine Gebäudebezeichnung für
Siegelhaus (Augsburg)
Siegelhaus (Oschatz)
 als Siegelhaus wurde im Staat der Hethiter bereits im 13 Jh. v. Chr. eine königliche Manufaktur bezeichnet, siehe u. a. Erfindung des härtbaren Eisens